TEB BNP Paribas Istanbul Cup 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Istanbul Cup rozgrywany w dniach 20–26 lipca 2015 roku w Stambule na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015